Pensacola Tornados è il nome di due diverse società di pallacanestro di Pensacola, in Florida. Entrambe hanno militato nella Continental Basketball Association.

 Pensacola Tornados (1985-1986): in precedenza conosciuti come Toronto Tornados, al termine della stagione 1986 divennero i Jacksonville Jets
 Pensacola Tornados (1986-1991): in precedenza conosciuti come Bay State Bombardiers, si trasferirono a Pensacola nel 1986, dopo l'abbandono dei Tornados originali. Nel 1991 divennero i Birmingham Bandits.

Note